Gregory dans sa forme francisée, est un nom propre qui est utilisé comme prénom et également comme patronyme.

Prénom et patronyme 

Gregory est un prénom masculin d'origine anglaise, équivalent au prénom Grégoire en français et dont la forme francisée est Grégory.

Gregory peut être aussi un patronyme.

Personnalités portant ce nom de famille 

 Augustus Charles Gregory (1819-1905), explorateur britannique.
 Benji Gregory (1978-), acteur américain.
 Bernard Gregory (1919-1977), physicien français, directeur général du CERN, puis du CNRS.
 Bryan Gregory (1954-2001), guitariste et parolier américain.
 Carl Gregory (1882-1951), réalisateur, directeur de la photographie et scénariste américain.
 Daryl Gregory (1965-), écrivain américain de science-fiction.
 David Gregory (1661-1708), astronome et mathématicien britannique.
 David Gregory (1970-), journaliste américain.
 Derek Gregory (1951-), géographe britannique.
 Dick Gregory, militant américain.
 Duncan Farquharson Gregory (1813-1844), mathématicien britannique.
 Ena Gregory (1907-1993), actrice australo-américaine du cinéma muet américain.
 Frederick D. Gregory (1941-), astronaute américain.
 Frederick Gregory, historien des sciences américain.
 Henry Churchmann-Gregory (1823-1869), explorateur britannique. 
 Horace Gregory (1898-1982), poète, critique et traducteur américain.
 Isabella Augusta Gregory (1852-1932), dramaturge irlandaise.
 .
 Jane Gregory (1959-2011), cavalière britannique de dressage.
 Jim Gregory (1935-2019), entraîneur de hockey sur glace canadien.
 John Walter Gregory (1864-1932), géologue britannique.
 Laurent de Grégory (1746-1817), homme politique français et italien.
  (1978-), acteur britannique.
 Léon-Jean Grégory (1909-1982), homme politique français.
 Lise Gregory (1963-), joueuse de tennis sud-africaine.
 Masten Gregory (1932-1985), pilote automobile américain.
 Nerida Gregory (1956-), joueuse de tennis australienne.
 Paul Gregory (1968-), joueur de squash anglais.
 Pierre Grégory (1945-), professeur des Universités, vice-chancelier des universités de Paris (2005-).
  (1864-1952), astronome britannique.
 Ruth Gregory, mathématicienne et physicienne britannique.
 Thomas Watt Gregory (1861-1933), homme politique américain.
 Troy Gregory (1966-), bassiste américain.
  (1803-1858), chimiste écossais.
 William King Gregory (1876-1970), paléontologue américain.
 Wilton Gregory (1947-), archevêque catholique américain.

Personnalités portant ce prénom

Gregory 
 
 Gregory Abitbol (1976-), batteur du groupe pop rock Superbus.
 Gregory Allman (1947-), chanteur américain de rock et de blues.
 Gregory Anquetil (1970-), handballeur français.
 Gregory Bateson (1904-1980), anthropologue, psychologue et épistémologue américain.
 Gregory Baxter (1989-), sauteur à ski canadien.
 Gregory Behrendt (1963-), comédien et auteur américain.
 Gregory Benford (1941-), écrivain américain de science-fiction.
 Gregory Boyington (1912-1988), pilote de chasse américain.
 Gregory Breit (1899-1981), physicien américain d'origine russe.
 Gregory Brenes (1988-), cycliste costaricien.
 Gregory Chaitin (1947-), mathématicien et informaticien argentino-américain.
 Gregory Chamitoff (1962-), astronaute américain.
 Gregory Charles (1968-), artiste canadien.
 Gregory Chudnovsky (1952-), mathématicien ukrainien.
 Gregory Corso (1930-2001), poète américain.
 Gregory Del Piero (1972-), producteur de musique et DJ français.
 Gregory Egan (1961-), écrivain de science-fiction australien.
 Gregory Harrison (1950-), acteur américain.
 Gregory Helms (1974-), catcheur professionnel américain. 
 Gregory Hines (1946-2003), acteur et danseur de claquettes américain.
 Gregory Hlady (1954-), acteur ukrainien.
 Gregory Hoblit (1944-), producteur et réalisateur américain.
 Gregory Holmes (1963-), joueur américain de tennis.
 Gregory Itzin (1948-), acteur de télévision américain.
 Gregory Isaacs (1951-), chanteur de reggae jamaïcain
 Gregory Jarvis (1944-1986), astronaute américain.
 Gregory Johnson (1962-), astronaute américain.
 Gregory Kaidanov (1959-), grand maître américain du jeu d'échecs.
 Gregory Kelley (1944-1961), patineur artistique américain.
 Gregory Kelley (1985-), homme politique québécois.
 Gregory Keyes (1963-), auteur américain de récits de fantasy et de science-fiction. 
 Gregory La Cava (1892-1952), réalisateur, producteur et scénariste américain.
 Gregory Lake (1947-), bassiste, guitariste, chanteur, auteur-compositeur et producteur de musique britannique.
 Greg Linteris (1957-), astronaute américain.
 Greg Louganis (1960-), plongeur américain. 
 Gregory Macalister Mathews (1876-1949), ornithologue australien.
 Greg Maddux (1966-), joueur américain de baseball.
 Gregory Maguire (1954-), auteur américain.
 Gregory Mankiw (1958-), macro économiste américain.
 Gregory Martin (1957-), acteur britannique.
 Gregory Mcdonald (1937-2008), écrivain américain.
 Gregory Nava (1949-), réalisateur, scénariste, producteur, directeur de la photographie et monteur américain.
 Greg Nickels (1955-), maire de Seattle.
 Gregory O'Donnell (1958-), homme d'affaires et homme politique canadien.
 Gregory Olsen (1945-), troisième touriste de l'espace.
 Gregory Peck (1916-2003), acteur américain.
 Gregory Pincus (1903-1967), médecin et biologiste américain.
 Gregory Poppen (1963-), scénariste, acteur et réalisateur américain.
 Gregory Ratoff (1897-1960), acteur, réalisateur et producteur d'origine russe.
 Gregory Reid Wiseman (1975-), astronaute américain.
 Gregory Reinhart (1951-), chanteur soliste américain.
 Gregory Richling (1970-), bassiste du groupe de rock américain The Wallflowers.
 Gregory Saint-Genies (1977-), skeletoneur français.
 Gregory Sedoc (1981-), athlète néerlandais.
 Gregory Sierra (1941 -), acteur américain.
 Gregory Smith (1983-), acteur et producteur américain et canadien. 
 Gregory Thompson (1947-), homme politique canadien.
 Gregory Vlastos (1907-1991), Historien de la philosophie.

Grégory 
 
 Grégory Arnolin (1980-), footballeur français.
 Grégory Basso (1974-), comédien et chanteur français.
 Grégory Baugé (1985-), coureur cycliste français.
 Grégory Bettiol (1986-), footballeur français. 
 Grégory Bourdy (1982-), golfeur français.
 Grégory Bourillon (1984-), footballeur français.
 Grégory Carmona (1979-), footballeur français. 
 Grégory Carraz (1975-), joueur de tennis français.
 Grégory Cerdan (1982-), footballeur français.
 Grégory Chambon (1985-), joueur de rugby français.
 Grégory Chatonsky (1971-), artiste français.
 Grégory Collet (1985-), joueur de rugby français.
 Grégory Coudol (1983-), joueur de rugby français.
 Grégory Coupet (1972-), footballeur français.
 Grégory Cuilleron (1980-), cuisinier français.
 Grégory Darsa, DJ parisien.
 Grégory Deswarte (1976-), footballeur français.
 Grégory Dufer (1981-), footballeur belge. 
 Grégory Fastré (1980-), pilote belge de course moto.
 Grégory Fitoussi (1976-), acteur français.
 Grégory Gabella (1980-), athlète français, spécialiste du saut en hauteur.
 Grégory Gadebois (1976-), acteur français. 
 Grégory Gaultier (1982-), joueur français de squash.
 Grégory Gendrey (1986-), footballeur français.
 Grégory Havret (1976-), golfeur français.
 Grégory Herpe (1969-), acteur, dramaturge, metteur en scène et photographe français.
 Grégory Leca (1980-), footballeur français.
 Grégory Le Deventec, joueur français de billard.
 Grégory Lacombe (1982-), footballeur français. 
 Grégory Lemarchal (1983-2007), chanteur français, gagnant de la Star Academy.
 Grégory Lamboley (1982-), joueur de rugby français.
 Grégory Lefebvre (1971-), footballeur français.
 Grégory Lorenzi (1983-), footballeur français.
 Grégory Malicki (1973-), footballeur français. 
 Grégory Mallet (1984-), nageur français.
 Grégory Obert (1981-), pongiste belge.
 Grégory Paisley (1977-), footballeur français.
 Grégory Pernet (1978-), musicien, auteur et compositeur français.
 Grégory Proment (1978-), footballeur français.
 Grégory Pujol (1980-), footballeur français.
 Grégory Rast (1980-), coureur cycliste suisse.
 Grégory Sertic (1989-), footballeur français.
 Grégory Sofikitis (1985-), footballeur français.
 Grégory Tafforeau (1976-), footballeur français.
 Grégory Tanagro (1984-), footballeur français. 
 Grégory Thil (1980-), footballeur français.
 Grégory Tutard (1975-), joueur de rugby français.
 Grégory Vignal (1981-), footballeur français.
 Grégory Villemin (1980-1984), victime de meurtre.
 Grégory Willocq (1971-), journaliste belge.
 Grégory Wimbée (1971-), footballeur français.

Personnages de fiction 
 Grégory, personnage de fiction créé par Akira Toriyama dans le dessin animé Dragon Ball Z.
 Gregory House, personnage de fiction créé par David Shore dans la série Dr House en 2004.
 Gregory, un personnage de fiction de la série télévisée américaine The Walking Dead. Il est le leader de la communauté appelée La Colline. Il apparaît au milieu de la saison 6 et est interprété par l'acteur américain Xander Berkeley.

Toponyme

Australie 
 Gregory, un village d'Australie-Occidentale ;
 , un village du Queensland ;
 le Parc national Gregory, dans le Territoire du Nord.

Canada 
Gregory Creek, cours d'eau de Middlesex, Ontario.
Gregory Creek, cours d'eau de Haliburton, Ontario.
Baie Gregory, baie de la Saskatchewan.
Baie Gregory, baie de la Municipalité de district de Muskoka, Ontario.
Gregory, lieu non organisé de la Municipalité de district de Muskoka, Ontario.
Île Gregory, île dans Terre-Neuve-et-Labrador.
Île Gregory, île dans Richmond, Nouvelle-Écosse.
Île Gregory, île de Coast Land District, Colombie-Britannique.
Gregory Islet, île dans Range 1, Coast Land District, Colombie-Britannique.
Lac Gregory (La Jacques-Cartier), un plan d'eau traversé par la rivière Tourilli, dans Lac-Croche (TNO), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, au Québec.
Lac Gregory, lac dans Haliburton, Ontario.
Lac Gregory, lac dans District d'Algoma, Ontario.
Lac Gregory, lac dans 71-1-W3, ¸Saskatchewan.
Lac Gregory, lac dans 28, 33-60-18-W4, Alberta.
Gregory Point, cap dans la Municipalité de district de Muskoka, Ontario.
Gregory Point, cap dans Victoria, Ontario.
Mount St. Gregory, mont de Terre-Neuve-et-Labrador.
Mount St. Gregory Highlands, mont dans Bay of Islands, Terre-Neuve-Labrador
Rivière Gregory, cours d'eau de Terre-Neuve-et-Labrador.
Gregory Peninsula, cap au Nunavut.
Cape St. Gregory, cap de Terre-Neuve-et-Labrador.
Gregory Rock, entité sous-marines (haut-fond) de Terre-Neuve-et-Labrador.

États-Unis 
 Comté de Gregory, dans le Dakota du Sud ;
 Gregory, ville située dans le comté du Dakota du Sud ;
 Gregory, census-designated place située en Oklahoma ;
 Gregory, une ville située au sud-est du comté de San Patricio, au Texas ;
 Le Gregory Bald, un sommet à la frontière de la Caroline du Nord et du Tennessee.

Astronomie 
 (2527) Gregory, astéroïde.

Orthographe proche 
 Pascal Greggory, (1954-) est un acteur de cinéma français.

Affaire criminelle 
 L'affaire Grégory — ou affaire du petit Grégory — est une affaire criminelle française qui débute le  lorsque Christine Villemin signale la disparition de son fils de quatre ans, du domicile familial situé à Lépanges-sur-Vologne. Le même jour, le corps sans vie de l'enfant est retrouvé à près de sept kilomètres de là, dans la Vologne, une rivière du département des Vosges.
 Grégory est une mini-série documentaire française qui retrace l'histoire de Grégory Villemin et de l'affaire Grégory.

Voir aussi 
 Grégoire (prénom)

Patronyme anglais
Homonymie de patronyme
Prénom masculin
Prénom anglais
Prénom américain
Homonymie de toponyme